Schutzbar ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Schutzbar genannt Milchling (1525–1588), deutscher Gutsherr und Landrat
 Ferdinand von Schutzbar (1813–1891), deutscher Jurist, Rittergutsbesitzer und Politiker
 Otto Friedrich Schutzbar genannt Milchling (1563–1604), deutscher Geistlicher und Rektor der Universität Würzburg

Siehe auch:
 Schutzbar genannt Milchling, deutsches Adelsgeschlecht